Hankovce est une commune slovaque du district de Bardejov ;
 Hankovce est une commune slovaque du district de Humenné.